Wada kan som auktorsförkortning betyda:

 Yuiti Wada
 Koichiro Wada

Robotskapade auktorsförkortningar